На војску државе Црне Горе:
 Војска Црне Горе, оружана сила Црне Горе од 2006.
 Војска Краљевине Црне Горе, оружана сила Краљевине Црне Горе од 1910. до 1916.
 Војска Књажевине Црне Горе, оружана сила Књажевине Црне Горе до 1910.
 Војска Црне Горе у време световне власти цетињских владика (1697—1852)

Војне формације послије распуштања црногорске војске 1916:
 Црногорски комити, од 1916. до 1918. су водили борбу против аустро-угарске окупције, потом се већина 1918. придружила српским трупама у ослобођењу Црне Горе и црногорском уједињењу са Србијом, а мањина је 1918. наставила комитску борбу у циљу обнове Црне Горе као државе
 Први црногорски добровољачки батаљон на Солунском фронту, у саставу француске војске, постојао 1916.
 Црногорска војска у Италији (у местима Гаета, Падула, Сулмона, Виториа, Формиа), послије Првог свјетског рата 1919—1921.

Назив Црногорска војска се може односити и на неколико војних формација у Другом светском рату:
 Црногорска народна војска (1945), квислиншка војна формација, створена почетком 1945. године под врховном командом Црногорског државног вијећа

Види још  
 Црногорска народна војска
 Српска војска (вишезначна одредница)
 Југословенска војска (вишезначна одредница)